Simiilaq bezeichnet:
 Simiilaq (Insel), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Simiilaq (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Ammassalik, Grönland